Желько Муса (; род. 8 января 1986, Мостар) — хорватский гандболист, выступает за клуб «Загреб» и сборную Хорватии.

Карьера

Клубная 
Желько Муса начал профессиональную карьеру в клубе «Медвешчак». В 2005 году Муса перешёл в «Извиджач». В 2006 году вернулся в «Медвешчак». В 2007 году Муса перешёл в словенский клуб «Тримо» (Требнье). В 2010 году перешёл в «Горенье», в составе которого выиграл чемпионат Словении. В 2012 году Муса перешёл в польский клуб «Виве Таурон Кельце», в составе которого выиграл 4 раза чемпионат Польши. В 2016 году  перешёл в немецкий клуб «Магдебург». В 2021 году решил вернуться в Хорватию — в клуб «Загреб».

В сборной 
Желько Муса выступает за сборную Хорватии, с которой выиграл медали нескольких Чемпионатов Европы.

Титулы 
 Чемпион Словении: 2012
 Суперкубок Словении: 2011, 2012
 чемпион Польши: 2013, 2014, 2015, 2016
 кубок Польши: 2013, 2014, 2015, 2016
 лига чемпионов ЕГФ: 2016
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2010

Статистика 
Статистика Желько Муса сезона 2018/19 указана на 12.6.2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Магдебурга»

Гандболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по гандболу
Игроки ГК «Медвешчак»
Игроки ГК «Извиджач»
Игроки ГК «Тримо»
Игроки ГК «Горенье»
Игроки ГК «Виве Таурон Кельце»
Игроки ГК «Магдебург»
Игроки ГК «Загреб»